WVW ist Abkürzung für:
 Westdeutsche Verlags- und Werbegesellschaft, siehe auch: WVW/ORA Anzeigenblätter
 Wankel Versuchswerkstätten, Lindau
 Wehrmachtverlustwesen 

Abkürzung